Cet article présente le tableau filles du Championnat du monde de surf Junior 2009 de Narabeen.

Tour 1 
 1 et  : Qualifiées Tour 3.      Repêchage Tour 2.

Tour 2 
 1 et  : Qualifiées Tour 3.      :  , 400$ , 225 pts.

Tour 3 
 1 Qualifiée Quarts.      :  , 500$ , 360pts.

Quarts de finale 
 1 Qualifiée Demies.      :  , 600$ , 552pts.

Demi-finales 
 1 Qualifiée Finale.      :  , 750$ , 756pts.

Finale 
 1 3 500$ , 1 200pts .      1 800$ , 972pts.

Compétition de surf
Surf en 2009
Surf féminin